Åke Andersson je ime več osebnosti:

 Åke Andersson (hokejist)
 Åke Andersson (nogometaš)
 Åke Andersson (spidvejist)